

Sigle 
 Partito Socialista – nome di vari partiti politici di matrice socialista
 Piano strutturale
 Pilsoniskā savienība – Unione Civica, partito politico lettone
 PlayStation – console per videogiochi
 Post scriptum
 Progetto Sardegna – partito politico italiano
 Pubblica sicurezza – Polizia di Stato

Chimica 
 PS – sigla DIN 7728 e 16780 del polistirene
 PS – sigla della fosfatidilserina

Codici 
 PS – codice vettore IATA di Ukraine International Airlines e Pacific Southwest Airlines
 PS – codice FIPS 10-4 di Palau
 ps – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua pashto
 PS – codice ISO 3166-1 alpha-2 dello Stato di Palestina
 PS – codice ISO 3166-2:HU di Pécs (Ungheria)
 PS – codice ISO 3166-2:IT della Provincia di Pesaro e Urbino (Italia)

Informatica 
 .ps – dominio di primo livello dello Stato di Palestina
 ps – formato file e estensione file di PostScript
 ps – comando Unix che mostra un elenco di processi in esecuzione sul sistema

Musica 
 PS Company – etichetta discografica giapponese
 P.S. – gruppo musicale slovacco

Altro 
 ps – simbolo del picosecondo
 Ps – simbolo del petasecondo
 pS – simbolo del picosiemens
 PS – simbolo del petasiemens
 PS – vecchia targa automobilistica della provincia di Pesaro-Urbino (oggi PU) fino al 1999 (Italia)
 PS – targa automobilistica di Pirmasens (Germania)
 PS – vecchia targa automobilistica di Plzeň nord (Repubblica Ceca)